UBS steht für:
 UBS, Schweizer Großbank
 Uckermärkische Bühnen Schwedt, Theater in Schwedt/Oder
 United Bible Societies, Vereinigung von Bibelgesellschaften
 Universitätsbibliothek Salzburg
 Universitätsbibliothek Stuttgart, Hochschulbibliothek der Universität Stuttgart
 Columbus-Lowndes County Airport (IATA-Code), Flughafen von Columbus (Mississippi), Mississippi

Ubs steht für:
 Unbiseptium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 127

UBS